Кучава, Куча́ва — село в Україні, у Закарпатській області, Мукачівському районі.
 Кучава (річка), Кучава — річка в Україні у Мукачівському районі Закарпатської області.
 Руська Кучава, Ру́ська Куча́ва — село в Україні, в Закарпатській області, Мукачівському районі.

 Каха Кучава, Кахабер «Каха» Кучава (груз. კახაბერ (კახა) კუჭავა; нар. 23 листопада 1979) — грузинський політик.